Сиди-Шами () — город на северо-западе Алжира, на территории вилайета Оран. Входит в состав .

Географическое положение 
Город находится в северной части вилайи, вблизи от побережья Средиземного моря и является юго-восточным пригородом города Оран. Абсолютная высота — 97 метров над уровнем моря.
Сиди-Шами расположен на расстоянии приблизительно 342 километров к западу-юго-западу (WSW) от столицы страны Алжира.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 104 498 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
К западу от города расположен аэропорт .

Примечания 

Города Алжира